Бегонте () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Терра-Ча. Население — 3413 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Луго